Нижний Афонинский пруд (другие названия: Пруд на Большой Юшуньской, Каховский пруд) находится в городе Москве в районе Зюзино на юго-восточной окраине Зюзино Парка, у д.16 по Большой Юшуньской улице. Принадлежит бассейну реки Городни.

История 
В верховьях Афонинского оврага, на землях сельца Маркова издавна известны два пруда. Устроены были они, скорее всего, в сельскохозяйственных целях (водопой для скота). Позднее верхний пруд был засыпан, а нижний пруд сохранился, но был искусственно уменьшен и закован в бетон.

Описание 
Неправильно-четырёхугольный. Площадь 0,7 га. Максимальная глубина 5 метров. Бьют ключи из-за которых пруд всегда полноводен и не пересыхает. По весне, в половодье, пруд наполняется за счёт ручьёв бегущих из Зюзино Парка. До реконструкции Зюзино парка, в 2013 году, сливного устройства в водоёме не было и в сильные дожди, часто, случалось подтопление парка с северо-западной стороны пруда.

На данный момент переливной сток, через систему труб, выводит лишнюю воду из Афонинского пруда в реку Водянку, которая соединяясь с рекой Чертановкой впадает в реку Городню.

Всё берега ухоженые, чистые, укреплены сосновыми сваями по периметру. По берегу расположены многочисленные лавочки для отдыха, стильные фонари, для прибрежных прогулок в темное время суток, асфальтированная дорожка обрамлённая плиткой. В пруду ловится рыба (карась, ротан и пр.) и водятся раки. Местные жители летом спасаются от жары около водоёма, некоторые плавают в воде, хотя официально купание в пруду запрещено. На северо-восточном берегу разрослась японская гречиха. Вода визуально чиста. Берега чистые.

На северном берегу пруда поставлен временный Храм Святого Николая Чудотворца. Впоследствии на его месте в рамках программы строительства православных храмов в городе Москве будет воздвигнут Храм священномученика Вениамина Петроградского в Зюзине.

См. также 
Пруды района Зюзино:
 Пруд на Керченской улице
 Перекопский пруд

Примечания

Литература 
 Ю. Насимович. Реки, озёра и пруды Москвы.

Пруды Москвы
Зюзино
Бассейн Городни (притока Москвы)